Jungclaus ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Jungclaus (1949–1992), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Klaus Jungclaus (* 1942), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Michael Jungclaus (* 1964), deutscher Politiker (B’90/Grüne), Mitglied des Landtags von Brandenburg
 Richard Jungclaus (1905–1945), deutscher SS- und Polizeifunktionär
 Sven Jungclaus (* 1975), deutscher Schneider und Gewandmeister

Siehe auch:
 Jungklaus